Айдан:

 Айдан — король гэльского королевства Дал Риада, правил с 574 по 608 год.
 Айдан Клонморский (VI век) — игумен Клонморский.
 Айдан Линдисфарнский (ок. 600—651) — христианский святой, миссионер.
 Айдан Фернский (560—632) — епископ Фернский.
 Айдан ап Блегиврид (ум. 1018) — король Гвинеда и Поуиса (1005—1018).
 Айдан галерея — московская галерея современного искусства.